Rokka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
, personnage de roman de Väinö Linna
 (1913-2002), missionnaire finlandais
Olavi Rokka (1925-2011), pentathlonien finlandais

Voir aussi
Rokka no yūsha, série de nouvelle japonaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois